Rathor steht für:

 Rathor (Fürstengeschlecht), Name und Ehrentitel eines Rajputen-Fürstengeschlechts im indischen Rajasthan
 Ansuya Rathor (* 1976), US-amerikanische Bauchtänzerin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Rajyavardhan Singh Rathore (* 1970), indischer Sportschütze und Politiker